Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1991 enthält alle Spieler, die in der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1991 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während neun Vereine (darunter der Meister Stilon Gorzów Wielkopolski) in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei Maraton Warszawa und AZS UW Warszawa je neun Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 197 Spieler zum Einsatz, von denen 133 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spielerinnen mit je 7,5 Punkten aus 9 Partien waren Barbara Kaczorowska (Stilon Gorzów Wielkopolski), Laima Domarkaitė (Hańcza Suwałki), Hanna Ereńska-Radzewska (Pocztowiec Poznań) und Urszula Nowik (Start Lublin). Mit Zdzisław Wojcieszyn (Lublin), Jan Łachut (Anilana Łódź) und Artur Jakubiec (Bielsko-Biała) erreichten drei Spieler 100 %, von diesen spielte Wojcieszyn drei Partien, Łachut und Jakubiec je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 1991); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1991), bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 1991; LAT = Lettland, LTU = Litauen, POL = Polen, URS = Sowjetunion
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

BBTS Włókniarz Bielsko-Biała

KSz Hańcza Suwałki

WKSz Legion Warszawa

AZS Politechnika Wrocław

KS Kolejarz Katowice

KS Górnik 09 Mysłowice

KKS Polonia Warszawa

KS Miedź Legnica

KSz Hetman Gryfów Śląski

KS Maraton Warszawa

MZKS Pocztowiec Poznań

JKS Spartakus Jelenia Góra

KS Anilana Łódź

KS Start Katowice

1893 KKSz-Hutnik Kraków

MKS Start Lublin

AZS UW Warszawa

KS Piast Słupsk

GKS Piast Gliwice

BKS Chemik Bydgoszcz

PTSz Mazowsze Płock

SKS Start Bytom

KS Budowlani Koszalin

KS Skra Częstochowa

MKSB Jagiellonia Białystok

ZKS Zelmer Rzeszów

KS Sygnał Lublin

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1991
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1991